Chirac puede referirse a:

Lugares
 Chirac, comuna francesa situada en Charente.
 Chirac, comuna francesa situada en Lozère.

Personas
 Jacques Chirac (1932-2019), Presidente de la República Francesa entre 1995 y 2007.